Touché puede referirse a:
 Touché: (o «tocado»), expresión francesa utilizada en esgrima.
 Touché (banda): boyband de Alemania, activa entre 1996 y 2002.